La distance génétique peut désigner :
 La distance entre deux locus, exprimée en centimorgans, en génétique formelle.
 Le degré de dissemblance entre deux génomes, en génétique des populations.